Időzített bomba (1953), Ted Tetzlaff filmje
 Időzített bomba (1991), Avi Nesher filmje
 Időzített bomba (1994), Stephen Hopkins filmje